Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова — предприятие авиационной промышленности России, расположенное в посёлке городского типа Томилино Люберецкого района (Московская область). Занимается разработкой и опытной эксплуатацией вертолётов.

Центр создан в декабре 2019 года путём объединения двух основных предприятий-разработчиков вертолётов в России: АО «Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля» и АО «Камов».

Входит в состав АО «Вертолёты России».

АО «Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля» 

Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля — авиационное предприятие, первоначально располагавшиеся в городе Москве, в Сокольниках, позже на производственной базе в посёлке Томилино Люберецкого района Московской области, разработчик и опытный эксплуатант вертолётов линейки «Ми».

История 
В 1943 году территория бывшего завода №388, созданного в 1941 году на базе мебельной фабрики №4 в Сокольниках, на 2-й Рыбинской улице, для производства десантно-транспортных планеров, была передана заводу № 381 как филиал № 1. В 1946 году он стал производственной базой вертолётного ОКБ-3, которое возглавлял Иван Братухин. В 1948 году ОКБ-3 было реорганизовано в Государственный Союзный завод №3 с КБ-1 (Иван Братухин) и КБ-2 (Николай Камов). В 1950 году на нём началось производство вертолётов Ми-1.

В 1951 году на этот завод с завода № 82 в Тушино было переведено ОКБ № 4 Михаила Миля, а в 1953 году завод был переименован в Государственный Союзный завод № 329.

В 1960 заводу была выделена территория для строительства нового производственного комплекса на станции Панки возле Люберец. Первые корпуса были построены в 1963 году.

Завод стал опытным, массовое серийное производство вертолётов разворачивали на других предприятиях.

В 1967 году завод №329 был переименован в «Московский вертолётный завод» (МВЗ). В 1970 году, после смерти Михаила Миля, МВЗ и ОКБ было присвоено его имя.

В 1993 году завод был преобразован в акционерное общество, которое в 2007 году вошло в состав холдинга «Вертолёты России» госкорпорации «Ростехнологии» (ныне Ростех).

Личности 
Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля был назван в честь Михаила Миля — советского конструктора вертолётов и учёного, доктора технических наук (1945), Героя Социалистического Труда (1966), лауреата Ленинской премии (1958) и Государственной премии СССР (1968).

В 2000—2001 годах должность коммерческого директора ОАО «МВЗ» занимал Денис Мантуров — ныне глава Минпромторга России.

Продукция 
На МВЗ было спроектировано и построено более 15 базовых моделей вертолётов, выпускавшихся в более чем 200 модификациях.

 Ми-1 «Москвич» — многоцелевой вертолёт;
 Ми-2 — лёгкий многоцелевой вертолёт;
 Ми-4 — средний многоцелевой вертолёт, первый военно-транспортный вертолёт Вооружённых сил СССР;
 Ми-6 — тяжёлый десантно-транспортный вертолёт;
 В-7 — опытный прототип вертолёта с реактивным двигателем;
 Ми-8 — средний многоцелевой вертолёт (серия включает в себя Ми-171), самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире;
 Ми-10 — вертолёт-кран;
 В-12 — самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт в мире;
 Ми-14 — многоцелевой вертолёт-амфибия;
 Ми-24 — транспортно-боевой вертолёт;
 Ми-26 — многоцелевой тяжёлый транспортный вертолёт;
 Ми-28Н — ударный вертолёт;
 Ми-34 — лёгкий учебно-спортивный вертолёт;
Ми-35М — ударный вертолёт;
 Ми-38 — средний многоцелевой вертолёт.

В филателии

АО «Камов» (Ухтомский вертолётный завод) 

АО «Камов» (бывш. ОКБ «Камов», Ухтомский вертолётный завод) — существовавшее до 2019 года конструкторское бюро холдинга «Вертолёты России». Входило в состав госкорпорации «Ростех». Известно как разработчик вертолётов с соосной схемой несущих винтов. Также разработало вертолёт с традиционной компоновкой (Ка-62).

ОКБ было названо в честь его первого генерального конструктора Николая Камова. Датой основания принято считать 7 октября 1948 года. Открытое акционерное общество с 1992 года.

До 2017 года располагалось в городе Люберцы (неподалёку от железнодорожной станции Ухтомская), позже переведено в здание Национального центра вертолётостроения в рабочем поселке Томилино (неподалёку от железнодорожной станции Панки).

На территории предприятия с 1972 года действал Народный музей истории и Трудовой славы ОАО «Камов».

В декабре 2019 года ОКБ было упразднено. АО «Камов» присоединено к АО «МВЗ имени М. Л. Миля», которое переименовано в АО «Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».

Вертолёты ОКБ «Камова»

См. также 
 Список авиационных заводов России
 Миль, Михаил Леонтьевич
 Камов, Николай Ильич

Примечания

Ссылки 

 Информация о НЦВ имени М. Л. Миля и Н. И. Камова на сайте АО «Вертолёты России»
 Информация о НЦВ имени М. Л. Миля и Н. И. Камова на сайте Qinform
 Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля // Информационныйный портал правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, транспорта и технологий /вебархив/
 Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля / Издательство «Вертолёт» /вебархив/
 milhelicopter.com - сайт вертолётов Ми «Helitage»
 Миль | Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая российская энциклопедия. Главный редактор Г. П. Свищев. 1994
 Биография М. Л. Миля в Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и Байкала
 Биография М. Л. Миля. Инженеры России // rus-eng.org
 Каталог модификаций вертолётов Ми // drive.google.com
 История ОКБ «Камов» на biograph.ru /вебархив/
 Андрей Угланов. Генконструктор КБ Камова С. Михеев о последних днях КБ Камова и Миля, 28 декабря 2019 (видео)

Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Вертолёты Ми
Вертолёты Ка
Компании Московской области
Предприятия, основанные в 2002 году
Предприятия Московской области
Томилино
Экономика Люберец
Производители вертолётов России
Национальные центры России